Mik (strip)
 Mik (televisieprogramma), KRO-programma met o.a. de Boertjes van Buuten
 Medische informatiekunde, een vakgebied en de studierichting binnen de geneeskunde
 MIK (tekencodering)
 de IATA-code van luchthaven Mikkeli, Finland
 Mik & Mak, een Nederlandse televisieserie
 een benaming voor brood
 Maritiem Informatiekruispunt, onderdeel van de kustwachtcentrale in België